Хаято Сакураи (; ) — японский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 1996—2016 годов, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Pride FC, Shooto, Dream, Rizin FF и др. Владел титулом чемпиона Shooto, был претендентом на титулы чемпиона UFC и Pride.

Биография 
Хаято Сакураи родился 24 августа 1975 года в префектуре Ибараки, Япония.

Во время учёбы в средней школе серьёзно занимался дзюдо, выиграв в этой дисциплине несколько чемпионатов, затем переключился на карате. В старшей школе продолжал практиковать единоборства, подружился с известными в будущем бойцами Митихиро Омигавой и Кадзуюки Миятой. Впоследствии заинтересовался набиравшими популярность соревнованиями по шутбоксингу, в это время проходил подготовку в зале Цезаря Такэси и выступал в его промоушене.

Shooto 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в октябре 1996 года, с помощью рычага локтя принудил своего соперника к сдаче в первом же раунде. Начало его карьеры связано с организацией Shooto, где он долгое время оставался непобеждённым, завоевал и защитил титул чемпиона в средней весовой категории.

Первое в карьере поражение потерпел в августе 2001 года, когда в рамках второй защиты титула Shooto единогласным решением судей уступил бразильцу Андерсону Силве.

Ultimate Fighting Championship 
В марте 2002 года отметился выступлением в крупнейшей американской организации Ultimate Fighting Championship, где встретился с действующим чемпионом Мэттом Хьюзом. Тем не менее, этот бой Сакураи проиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Pride Fighting Championships 
Начиная с 2003 года Хаято Сакураи с переменным успехом выступал в крупнейшей японской организации Pride Fighting Championships.

В 2005 году участвовал в гран-при Pride лёгкого веса. На стадиях четвертьфиналов и полуфиналов благополучно прошёл таких известных бойцов как Дженс Пулвер и Йоаким Хансен, однако в решающем финальном поединке за чемпионский пояс был нокаутирован соотечественником Таканори Гоми.

Продолжал регулярно выступать в Pride вплоть до закрытия организации в 2007 году, в том числе принял участие в прощальном новогоднем турнире Yarennoka!.

Dream 
С 2008 года являлся бойцом другой крупной организации Японии Dream, где в общей сложности провёл девять поединков.

В 2009 году в рамках стартового этапа гран-при Dream в полусреднем весе отправил в нокаут соотечественника Синъю Аоки, но на стадии полуфиналов сам оказался в нокауте, пропустив удар ногой в голову от литовца Марюса Жаромскиса.

Rizin fighting federation 
После трёхлетнего перерыва в 2016 году Сакураи провёл бой на новогоднем турнире Rizin fighting federation, выиграл техническим нокаутом во втором раунде у рестлера Ватару Сакаты.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Победа
| align=center|38-13-2
| Ватару Саката
| TKO (удары руками)
| Rizin 4
| 
| align=center|2
| align=center|12:37
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 37-13-2
| Лим Джэ Сук
| TKO (удары руками)
| Mach Dojo / Gladiator: Mach Festival
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:21
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 37-12-2
| Фил Барони
| Единогласное решение
| Dream 18
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 36-12-2
| Рё Тёнан
| Единогласное решение
| Fight For Japan: Genki Desu Ka Omisoka 2011
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 35-12-2
| Джейсон Хай
| Раздельное решение
| Dynamite!! 2010
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 35-11-2
| Ник Диас
| Сдача (рычаг локтя)
| Dream 14
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:54
| Сайтама, Япония
| Нетитульный бой.
|-
| Поражение
| align=center| 35-10-2
| Акихиро Гоно
| Сдача (рычаг локтя)
| Dynamite!! 2009
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:56
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 35-9-2
| Марюс Жаромскис
| KO (ногой в голову)
| Dream 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:03
| Сайтама, Япония
| Полуфинал гран-при Dream в полусреднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 35-8-2
| Синъя Аоки
| KO (удары)
| Dream 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:27
| Нагоя, Япония
| Стартовый этап гран-при Dream в полусреднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 34-8-2
| Кацуёри Сибата
| TKO (удары руками)
| Dynamite!! 2008
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:01
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 33-8-2
| Куниёси Хиронака
| Единогласное решение
| Dream 6
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 32-8-2
| Давид Барон
| Сдача (гильотина)
| Shooto: Shooto Tradition 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:50
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 32-7-2
| Хидэтака Монма
| TKO (удары руками)
| Dream 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:12
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 31-7-2
| Хидэхико Хасэгава
| Единогласное решение
| Yarennoka!
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 30-7-2
| Мак Данциг
| KO (удар рукой)
| Pride 33
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:01
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 29-7-2
| Лусиану Азеведу
| TKO (остановлен врачом)
| Pride Bushido 12
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:35
| Нагоя, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 28-7-2
| Олаф Альфонсо
| KO (удар рукой)
| Pride Bushido 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:54
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 27-7-2
| Таканори Гоми
| KO (удары руками)
| Pride Shockwave 2005
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:56
| Сайтама, Япония
|Финал гран-при Pride Shockwave 2005 в лёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 27-6-2
| Йоаким Хансен
| Единогласное решение
| Pride Bushido 9
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|Полуфинал гран-при Pride Shockwave 2005 в лёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 26-6-2
| Дженс Пулвер
| TKO (удары руками)
| Pride Bushido 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 8:56
| Токио, Япония
|Стартовый этап гран-при Pride Shockwave 2005 в лёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 25-6-2
| Синъя Аоки
| Единогласное решение
| Shooto: Alive Road
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 24-6-2
| Милтон Виейра
| Раздельное решение
| Pride Bushido 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 23-6-2
| Крослей Грейси
| Сдача (рычаг локтя)
| Pride Bushido 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:02
| Осака, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 23-5-2
| Брейди Финк
| Сдача (гильотина)
| Pride Bushido 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:08
| Нагоя, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 22-5-2
| Родригу Грейси
| Единогласное решение
| Pride Bushido 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 22-4-2
| Дайдзю Такасэ
| Единогласное решенеи
| Pride Shockwave 2003
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 21-4-2
| Рё Тёнан
| TKO (рассечение)
| Deep 12th Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:10
| Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 21-3-2
| Дейв Менне
| TKO (рассечение)
| Deep 10th Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:02
| Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 20-3-2
| Рюки Уэяма
| Единогласное решение
| Deep 8th Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-3-2
| Джейк Шилдс
| Единогласное решение
| Shooto: Year End Show 2002
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-2-2
| Мэтт Хьюз
| TKO (удары)
| UFC 36
| 
| align=center| 4
| align=center| 3:01
| Лас-Вегас, США
|Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 19-1-2
| Дэн Гилберт
| Сдача (скручивание пятки)
| Shooto: To The Top Final Act
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:52
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-1-2
| Андерсон Силва
| Единогласное решение
| Shooto: To The Top 7
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Япония
|Лишился титула чемпиона Shooto в среднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 18-0-2
| Жан Луи Альберш
| Решение судей
| Golden Trophy 2001
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Франция
|
|-
| Победа
| align=center| 17-0-2
| Фрэнк Тригг
| KO (удары коленями)
| Shooto: R.E.A.D. Final
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:25
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 16-0-2
| Луис Азереду
| Единогласное решение
| Shooto: R.E.A.D. 8
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 15-0-2
| Тэцудзи Като
| Раздельное решение
| Shooto: R.E.A.D. 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|Защитил титул чемпиона Shooto в среднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 14-0-2
| Харольдо Бунн
| TKO (удары руками)
| Vale Tudo Japan 1999
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:31
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 13-0-2
| Брэд Айрд
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto: Renaxis 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:37
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 12-0-2
| Марселу Агияр
| Единогласное решение
| Shooto: 10th Anniversary Event
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 11-0-2
| Жан Луи Алберш
| Сдача (рычаг локтя)
| Golden Trophy 1999
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:33
| Франция
|
|-
| Победа
| align=center| 10-0-2
| Дамьен Риччио
| Решение судей
| Golden Trophy 1999
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Франция
|
|-
| Победа
| align=center| 9-0-2
| Джеймс Шиаво
| Сдача (удержание пальца)
| Golden Trophy 1999
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:26
| Франция
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0-2
| Адемир Оливейра
| KO (летучее колено)
| Shooto: Devilock Fighters
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:34
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0-2
| Сергей Бучков
| Сдача (рычаг локтя)
| Vale Tudo Japan 1998
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:59
| Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0-2
| Ронни Ривано
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto: Las Grandes Viajes 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:10
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0-2
| Ютаро Накао
| Единогласное решение
| Shooto: Las Grandes Viajes 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|Выиграл титул чемпиона Shooto в среднем весе.
|-
| Ничья
| align=center| 4-0-2
| Марселу Агияр
| Ничья
| Vale Tudo Japan 1997
| 
| align=center| 3
| align=center| 8:00
| Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0-1
| Алекс Кук
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto: Reconquista 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:09
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0-1
| Али Элиас
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto: Reconquista 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:23
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0-1
| Хироюки Кодзима
| Единогласное решение
| Shooto: Gig
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 1-0-1
| Такуя Кувабара
| Ничья
| Shooto: Reconquista 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Каол Уно
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto: Let’s Get Lost
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:52
| Токио, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии